Стубо може бити:

 Стубо (Ваљево), насељено место града Ваљева, Република Србија
 Стубо (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора